Жовтневий переворот (1917) — державний переворот у Російській республіці, що відбувся 25 жовтня (7 листопада) 1917 року.

Названі у зв'язку з цією подією:
 Жовтнева Революція — колишня назва селища Радісне (Україна, Одеська область, Біляївський район)
 Острів Жовтневої Революції — найбільший, центральний острів архіпелагу Північна Земля
 Орден Жовтневої Революції — радянський орден (1967—1991 рр.)
 Вулиця Жовтневої Революції — радянська/російська окупаційна назва вулиць у деяких містах колишнього СРСР